Gaisbach ist ein geographischer Name: 

Orte:
 Gaisbach (Baden-Baden), Stadtteil von Baden-Baden, Baden-Württemberg
 Gaisbach (Künzelsau), Stadtteil von Künzelsau, Hohenlohekreis Baden-Württemberg
 Gaisbach (Oberkirch), Stadtteil von Oberkirch, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Gaisbach (Gemeinde Utzenaich), Ortschaft der Gemeinde Utzenaich, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Gaisbach oder Großgaisbach, Ortschaftsbestandteil der Ortschaft Kleingaisbach, Gemeinde Taiskirchen im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Fließgewässer:
 Gaisbach oder Geißbach (Alb), rechter Zufluss der (Nordschwarzwälder) Alb in Bad Herrenalb, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Gaisbach (Ellernbach), rechter Zufluss des Teilungslaufs Ellernbach des Leitenbachs in Drosendorf, Gemeinde Memmelsdorf, Landkreis Bamberg, Bayern
 Gaisbach (Floß), rechter Oberlauf der Floß (Waldnaab) bis Altenhammer, Gemeinde Flossenbürg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Gaisbach (Haslachsimonswaldbach), rechter Zufluss des Haslachsimonswaldbach (zur Wilden Gutach) in der Kostgfällschlucht, im Ortsteil Haslachsimonswald, Gemeinde Simonswald, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Gaisbach (Kleine Ohe), linker Zufluss der Kleine Ohe (Ilz) vor der Schönauer Mühle, Gemeinde Neuschönau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Gaisbach oder Geißbach (Loisach), rechter Zufluss der Loisach in Weidach, Gemeinde Ehrwald, Bezirk Reutte, Tirol
 Gaisbach, Bach im Flusssystem der Mur im Stadtbezirk Eggenberg, Graz, Steiermark
 Gaisbach oder Geißbach (Murg), linker Zufluss der (Nordschwarzwälder) Murg in Weisenbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Gaisbach (Reichenbächle), linker Zufluss des Reichenbächle in Oberkirch, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Gaisbach (Weißache), rechter Zufluss der Weißache bei Eiberg, Gemeinde Söll, Tirol

Siehe auch:
 Gaißach
 Geisbach
 Geisenbach
 Geißbach
 Geißenbach
 Geißklingenbach